Fondée en 1287, Berg-op-Zoom  (néerlandais : Bergen-op-Zoom) fut assiégée plusieurs fois :

 siège de Berg-op-Zoom (1588), par les Espagnols,
 siège de Berg-op-Zoom (1622), par les Espagnols,
 siège de Berg-op-Zoom (1747), par les troupes françaises du Maréchal Maurice de Saxe,
 défense de Berg-op-Zoom (1814), siège organisé par les Britanniques et défendu par les français du général Bizanet

Berg-op-Zoom